Az alábbi lista Wolfgang Amadeus Mozart osztrák zeneszerző műveit tartalmazza műcsoportokra osztva. A listában nem szerepelnek azok a művek, amelyek ugyan szerepelnek a Köchel-jegyzékben, de a későbbiekben kiderült róluk, hogy mégsem Mozart komponálta őket. A csoportokon belül az egyes művek a K6-nak megfelelően vannak rendezve.

A listában használt jelölések:
 K - az 1862-es Köchel-jegyzék számai; ha a mű ebben nem szerepel, a 2/1905 vagy 3/1937 száma szerepel.
 K6 - a 6/1964-es Köchel-jegyzék számai, amelyeknél a számot A, B vagy C előzi meg, a megfelelő függelékben találhatók.
 A - Anhang (Függelék): csak a Köchel-jegyzék 6/1964 előtti kiadásaira vonatkozik.
 (C) - Mozart Verzeichniss aller meiner Werke című katalógusából származó dátum.
 (D) - a mű kéziratán található keletkezési dátum.
 (L) - Mozart levelezéséből ismert dátum.
 MW - Mozarts Werke: az adott mű száma a Johannes Brahms és társai által összeállított katalógusban.
 NMA - Neue Ausgabe sämtlicher Werke: az adott mű száma az Ernst Fritz Schmid és társai által összeállított katalógusban.
 ? - feltételezett adat.

Misék, misetételek, rekviem

Litániák, vesperák, vesperás zsoltárok

Kisebb egyházi művek

Templomi szonáták

Oratóriumok, kantáták

Operák, singspielek, egyéb színpadi művek

Balettzenék

Duettek és együttesek énekhangra és zenekarra

Énekegyüttesek zongora vagy hangszeregyüttes kíséretével

Áriák és jelenetek énekhangra és zenekarra

Dalok zongorakísérettel

Kánonok

Szimfóniák

Cassatiók, szerenádok, divertimentók, egyéb zenekari művek

Fúvósegyüttesek

Indulók

Táncok

Versenyművek

Kamarazene

Vonós-fúvós együttesek

Vonósötösök

Vonósnégyesek

Szonáták, duók, triók vonóshangszerekre

Billentyűs hangszer két vagy több más hangszerrel

Billentyűs hangszer és hegedű

Zene billentyűs hangszerre

Szonáták

Variációk

Egyéb darabok

Vegyes

Hangszerelések, átiratok

Megjegyzések

Kapcsolódó lapok 
 Wolfgang Amadeus Mozart
 Wolfgang Amadeus Mozart fő művei
 Wolfgang Amadeus Mozart szimfóniái
 Wolfgang Amadeus Mozart hegedűversenyei
 Köchel-jegyzék

Források 
Sadie, Stanley: Mozart, Zeneműkiadó, Budapest, 1987, 

Mozart
!
Mozart Wolfgang Amadeus műveinek listája